On appelle point de félicité un seuil permettant à un consommateur d'atteindre une pleine satisfaction.

On distingue notamment :
 en économie, le point de félicité, un seuil de consommation au delà duquel il n'y a plus d'augmentation de la satisfaction du consommateur  ;
 en alimentation, le point de félicité, le niveau d'un ingrédient, tel que le sel, le sucre ou les matières grasses, qui optimise le plaisir en bouche.